Gabrowo ()  − gmina w centralnej Bułgarii.

Miejscowości 
Miejscowości wchodzące w skład gminy Gabrowo:
 Angełow (bułg.: Aнгелов),
 Armenite (bułg.: Aрмените),
 Baewci (bułg.: Баевци),
 Balinowci (bułg.: Балиновци),
 Bałanite (bułg.: Баланите),
 Bankowci (bułg.: Банковци),
 Bekriite (bułg.: Бекриите),
 Bełomyżite (bułg.: Беломъжите),
 Bjałkowo (bułg.: Бялково),
 Bobewci (bułg.: Бобевци),
 Bogdanczowci (bułg.: Богданчовци),
 Bojczeta (bułg.: Бойчета),
 Bojnowci (bułg.: Бойновци),
 Bołtata (bułg.: Болтата),
 Boriki (bułg.: Борики),
 Borskoto (bułg.: Борското),
 Bożencite (bułg.: Боженците),
 Brynecite (bułg.: Брънеците),
 Characzerite (bułg.: Харачерите),
 Cwjatkowci (bułg.: Цвятковци),
 Czarkowo (bułg.: Чарково),
 Czawei (bułg.: Чавеи),
 Czernewci (bułg.: Черневци),
 Czerwena łokwa (bułg.: Червена локва),
 Czitakowci (bułg.: Читаковци),
 Czukilite (bułg.: Чукили),
 Debeł djał (bułg.: Дебел дял),
 Diweci (bułg.: Дивеци),
 Donino (bułg.: Донино),
 Draganczetata (bułg.: Драганчетата),
 Draganowci (bułg.: Драгановци),
 Dragiewci (bułg.: Драгиевци),
 Dragomani (bułg.: Драгомани),
 Dumnici (bułg.: Думници),
 Dżumriite (bułg.: Джумриите),
 Ezeroto (bułg.: Езерото),
 Fyrgowci (bułg.: Фърговци),
 Gabrowo (bułg.: Габрово) – siedziba gminy,
 Gajkini (bułg.: Гайкини),
 Gajtanite (bułg.: Гайтаните),
 Garwan (bułg.: Гарван),
 Genczowci (bułg.: Генчовци),
 Genowci (bułg.: Геновци),
 Gergini (bułg.: Гергини),
 Gledaci (bułg.: Гледаци),
 Gornowa mogiła (bułg.: Горнова могила),
 Gryblewci (bułg.: Гръблевци),
 Gybene (bułg.: Гъбене),
 Iglika (bułg.: Иглика),
 Iwanili (bułg.: Иванили),
 Iwankowci (bułg.: Иванковци),
 Iztocznik (bułg.: Източник),
 Jankowci (bułg.: Янковци),
 Jasenite (bułg.: Ясените),
 Jaworec (bułg.: Яворец),
 Kałczowci (bułg.: Калчовци),
 Kameszica (bułg.: Камешица),
 Karali (bułg.: Карали),
 Kiewci (bułg.: Киевци),
 Kmetczeta (bułg.: Кметчета),
 Kmetowci (bułg.: Кметовци),
 Koliszowci (bułg.: Колишовци),
 Kopczeliite (bułg.: Копчелиите),
 Kostadinite (bułg.: Костадините),
 Kostenkowci (bułg.: Костенковци),
 Kozi rog (bułg.: Кози рог),
 Lesiczarka (bułg.: Лесичарка),
 Łoza (bułg.: Лоза),
 Malini (bułg.: Малини),
 Małusza (bułg.: Малуша),
 Meczkowica (bułg.: Мечковица),
 Meżdeni (bułg.: Междени),
 Michajłowci (bułg.: Михайловци),
 Miczkowci (bułg.: Мичковци),
 Miłkowci (bułg.: Милковци),
 Mrachori (bułg.: Мрахори),
 Muzga (bułg.: Музга),
 Nikołczowci (bułg.: Николчовци),
 Nowakowci (bułg.: Новаковци),
 Orłowci (bułg.: Орловци),
 Owosztarci (bułg.: Овощарци),
 Parczowci (bułg.: Парчовци),
 Pecowci (bułg.: Пецовци),
 Pejowci (bułg.: Пейовци),
 Penkowci (bułg.: Пенковци),
 Petrowci (bułg.: Петровци),
 Popari (bułg.: Попари),
 Popowci (bułg.: Поповци),
 Potok (bułg.: Поток),
 Prachali (bułg.: Прахали),
 Prodanowci (bułg.: Продановци),
 Pyrtewci (bułg.: Пъртевци),
 Rachowci (bułg.: Раховци),
 Raczewci (bułg.: Рачевци),
 Rajnowci (bułg.: Райновци),
 Redeszkowci (bułg.: Редешковци),
 Rjazkowci (bułg.: Рязковци),
 Rujczowci (bułg.: Руйчовци),
 Sedjankowci (bułg.: Седянковци),
 Sejkowci (bułg.: Сейковци),
 Semerdżiite (bułg.: Семерджиите),
 Smiłowci (bułg.: Смиловци),
 Sołari (bułg.: Солари),
 Spanci (bułg.: Спанци),
 Spasowci (bułg.: Спасовци),
 Stariłkowci (bułg.: Старилковци),
 Stefanowo (bułg.: Стефаново),
 Stoewci (bułg.: Стоевци),
 Stojczowci (bułg.: Стойчовци),
 Stojkowci (bułg.: Стойковци),
 Stomanecite (bułg.: Стоманеците),
 Swinarski doł (bułg.: Свинарски дол),
 Sybotkowci (bułg.: Съботковци),
 Szarani (bułg.: Шарани),
 Szipczenite (bułg.: Шипчените),
 Todorczeta (bułg.: Тодорчета),
 Todorowci (bułg.: Тодоровци),
 Torbałyżite (bułg.: Торбалъжите),
 Trapeskowci (bułg.: Трапесковци),
 Trynito (bułg.: Трънито),
 Uzunite (bułg.: Узуните),
 Wełkowci (bułg.: Влаховци),
 Wetrowo (bułg.: Ветрово),
 Włachowci (bułg.: Ветрово),
 Włajczowci (bułg.: Влайчовци),
 Wrabcite (bułg.: Врабците),
 Wraniłowci (bułg.: Враниловци),
 Wyłkow doł (bułg.: Вълков дол),
 Zdrawkowec (bułg.: Здравковец),
 Zeleno dyrwo (bułg.: Зелено дърво),
 Złatewci (bułg.: Златевци),
 Żiwko (bułg.: Живко),
 Żyłtesz (bułg.: Жълтеш).

Przypisy 

Gabrowo